Briar – jednostka osadnicza w USA, w stanie Teksas, w hrabstwie Tarrant
 Briar – miasto w USA, w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Briar – kanadyjska wyspa w zatoce Fundy